Bruno de Cologne, archevêque de Cologne de 953 à 965, et duc de Lotharingie de 953 à 965.
 Bruno de Cologne, saint catholique du  fondateur de l'ordre des Chartreux.